Кубок — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена на восточном берегу Кубецкого озера, в 6 км к юго-востоку от деревни Усть-Долыссы и в 12 км к северо-западу от города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 40 человек.

История 
Рождественская церковь погоста Кубок Невельского уезда. Точная дата постройки церкви неизвестна. Здание церкви было деревянное. В 1852 году к нему была пристроена новая деревянная колокольня.

Транспорт 
Через деревню проходит федеральная трасса  «Псков» Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)